En la Argentina existen dos departamentos llamados General Güemes, en las provincias del Chaco y de Salta:

 Departamento General Güemes (Chaco)
 Departamento General Güemes (Salta)